Брюин () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 де Брюин, Инге (род. 1973) — нидерландская пловчиха, 4-кратная олимпийская чемпионка.
 Брюин, Уилл (род. 1989) — американский футболист, нападающий клуба MLS «Хьюстон Динамо» и сборной США.
 Брюин, Урсула (род. 1970) — швейцарская сноубордистка, выступавшая в параллельном гигантском слаломе и параллельном слаломе.
 Брюин, Фрэнк (1909—1976) — индийский хоккеист на траве, олимпийский чемпион 1932 года.

См. также 
 Брюинз
 Брюи